Ciepielów (gemeente)
 Ciepielów (Mazovië)
 Ciepielów (Lubusz)